Stazione di Murayama – stazione ferroviaria della prefettura di Nagano
 Stazione di Murayama – stazione ferroviaria della prefettura di Yamagata